Бо́рхардт () — немецкая фамилия.

 Борхардт, Гуго (1844—1924) — немецкий инженер.
 Борхардт, Карл Вильгельм (1817—1880) — немецкий математик.
 Борхардт, Людвиг (1863—1938) — немецкий египтолог, известный как «человек, открывший Нефертити».
 Борхардт, Оскар (1845—1917) — немецкий юрист; автор ряда трудов по юриспруденции.
 Борхардт, Рудольф (1877—1945) — немецкий писатель, лирик, переводчик и оратор.
 Борхардт, Феликс (1857—1936) — немецкий художник.
  (; 1939—2007) — американская писательница, известная как автор романов в жанре исторического фэнтези.
 Борхардт, Юлиан (1868—1932) — немецкий социалистический политик и журналист.

Примечания

См. также 
 Borchardt C93 — первый в мире удачный автоматический пистолет, допускающий стрельбу только одиночными выстрелами системы немецкого конструктора Гуго Борхардта.
 «Борхардт» — исторический ресторан в Берлине.